Haghani ist der Name von:

 Haghani-Schule, schiitische Ausbildungsstätte in Ghom, Iran
 Anina Haghani (* 1988), deutsche Schauspielerin